Luquin — município de Navarra, Espanha, chamado Lukin em basco
Dean Lukin (n. 1960) — halterofilista australiano
Matt Lukin (n. 1964) — baixista e fundador dos The Melvins e Mudhoney

Desambiguações de sobrenomes